Chasing the Sun signifie Chassant le soleil peut désigner :

Littérature 

 , livre de R. M. Ballantyne publié en 1864 ;
 , livre de  publié en 2010 ;
 , livre de  publié en 2012 ;
 , livre de Juanes publié en 2013.

Cinéma 

 Chasing the Sun, titre anglais de , film indonésien sorti en 2004.

Musique

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1982 ;
 , chanson d'Alex Lloyd présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Sara Bareilles présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Wanted présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Billy Talent présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Hilary Duff présente sur l'album Breathe In. Breathe Out. sorti le  ;
 , composition du compositeur .

Album 

 Chasin' the Sun, album de  sorti le  ;

 , album de Ken McIntyre sorti en  ;
 , album de Ken McIntyre sorti en 1979 ;
 , album de Chris Poland sorti en 2000 ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de Karen Zoid sorti en 2003 ;
 , album de Karan Casey sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Voir aussi